Velika nagrada Južne Afrike 1967 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 2. januarja 1967.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Pedro Rodriguez
| Cooper-Maserati
| 80
| 2:05:45,9
| 4
| 9
|-
! 2
| 17
|  John Love
| Cooper-Climax
| 80
| + 26,4 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 11
|  John Surtees
| Honda
| 79
| +1 krog
| 6
| 4
|-
! 4
| 2
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 78
| +2 kroga
| 2
| 3
|-
! 5
| 14
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 78
| +2 kroga
| 10
| 2
|-
! 6
| 1
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 76
| +4 krogi
| 1
| 1
|-
! NC
| 19
|  Dave Charlton
| Brabham-Climax
| 63
| +17 krogov
| 8
|  
|-
! NC
| 20
|  Luki Botha
| Brabham-Climax
| 60
| +20 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 18
|  Sam Tingle
| LDS-Climax
| 56
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  Piers Courage
| Lotus-BRM
| 51
| Gorivo
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Dan Gurney
| Eagle-Climax
| 44
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 41
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 38
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  Mike Spence
| BRM
| 31
| Puščanje olja
| 13
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 30
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jim Clark
| Lotus-BRM
| 22
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 8
|  Graham Hill
| Lotus-BRM
| 6
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jackie Stewart
| BRM
| 2
| Motor
| 9
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Denny Hulme 1'29.900

Formula 1 sezona 1967
1967